Gunzing heißen folgende geographische Objekte:

 Gunzing (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Gunzing (Außernzell), Dorf der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gunzing (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gunzing (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gunzing (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Günzing